Das Players Tour Championship 2010/11 – Event 1 war ein Snooker-Turnier, das vom 25. bis 27. Juni 2010 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen wurde. Es war das erste Turnier der neu eingeführten Players Tour Championship (PTC), mit der der Turnierkalender vergrößert und die Durchlässigkeit zwischen Amateur- und Profibereich verbessert werden sollte. Für das Turnier konnten sich auch Amateurspieler eintragen und sich in einer Vorrunde für das Hauptturnier qualifizieren. 73 Profispieler und 77 Amateure hatten für das Turnier gemeldet.

Erster PTC-Sieger wurde Mark Williams. Er setzte sich mit 4:0 gegen Stephen Maguire durch.

Vorrunde 
Neben den 73 Profis bekamen auch 33 Amateure direkt einen Startplatz im Hauptturnier. Die übrigen 44 Spieler trugen am 24. Juni vor Beginn der Hauptrunde eine Qualifikationsrunde aus, um die 22 verbliebenen Startplätze zu besetzen.

|

|}
|}

Hauptturnier 
128 Teilnehmer traten ab 25. Juni zum Hauptturnier an. Am ersten Tag spielte die obere Hälfte der Setzliste ihre ersten drei Runden, am Samstag war die untere Hälfte im Einsatz. Die letzten vier Runden vom Achtelfinale bis zum Finale wurden am abschließenden Sonntag gespielt.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
In der ersten Runde erzielte der Norweger Kurt Maflin das 71. offizielle Maximum Break im Profisnooker. Insgesamt schafften die Spieler 46 Breaks von 100 Punkten oder mehr, 4 davon in der Qualifikation der Amateure.

Quellen 

01
Billardturnier in Sheffield